Уахичи има више значења:

 Уахичи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уахичи (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику